Nome di due madrase del Marocco:
Madrasa Bou Inania (Fès)
Madrasa Bou Inania (Meknès)